Schuwalowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Petrowna Schuwalowa (1743–1817), russische Adlige, Kammerzofe und Hofdame
 Polina Sergejewna Schuwalowa (* 2001), russische Schachspielerin